Lista de los campeones del Campeonato de Wimbledon de 2002:

Individual Masculino

Finals

Individual Femenino 
Serena Williams (USA) d. Venus Williams (USA), 7-6(4), 6-3

dobles Masculino 
Jonas Björkman (SWE)/Todd Woodbridge (AUS) d. Mark Knowles (BAH)/Daniel Nestor (CAN), 6-1, 6-2, 6-7(6), 7-5

Dobles Femenino 
Serena Williams/Venus Williams (USA) d. Virginia Ruano Pascual (ESP)/Paola Suárez (ARG), 6-2, 7-5

Dobles Mixto 
Elena Likhovtseva (RUS)/Mahesh Bhupathi (IND) d. Daniela Hantuchová (SVK)/Kevin Ullyett (ZIM), 6-2, 1-6, 6-1

Campeonato de Wimbledon 2002
Tenis en 2002